Krummen steht für:

Personen:
 Eveline Krummen (* 1956), Schweizer Klassische Philologin

Geografie:
 Krummen (Eberhardzell), Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Krummen (Isny im Allgäu), Ortsteil der Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg